Strovolos (; ) ist eine Stadt, ein Vorort und eine Gemeinde von Nikosia auf Zypern. In Strovolos befindet sich der Sitz der Bank of Cyprus, der größten zyprischen Bank.

Name 
Es gibt zwei Theorien über die Herkunft des Namens. Entweder durch die Tornados, die in dieser Region entstehen, oder durch eine alte Kiefer mit dem Namen „Strovilos“ in der Umgebung die für den Namen verantwortlich ist.

Geografie

Geografische Lage 

Strovolos liegt im Bezirk Nikosia auf Zypern, etwa 3 Kilometer von der Hauptstadt Nikosia entfernt auf einer Fläche von 25 Quadratkilometer. Der Pedieos Fluss fließt im Westen durch die Stadt hindurch und im Osten grenzt Strovolos an den Athalassa National Forest Park.

Stadtgliederung 
Die Gemeinde Strovolos ist für Verwaltungszwecke in die 6 Bereiche Agios Chryseleousa, Agios Demetrios, Apostel Varnavas und Agios Makarios, Agios Vasilios, Nationaler Märtyrer Kyprianos und Stavros unterteilt.

Nachbargemeinden 
Nördlich befindet sich Nikosia, östlich Aglandzia, südlich Latsia, südwestlich Lakatamia und nordwestlich Engomi.

Geschichte 
Durch eine entdeckte Nekropole nimmt man an, dass bereits in der Antike auf dem Gebiet des heutigen Strovolos eine Siedlung war. Zum ersten Mal wurde es im Mittelalter als „königliche Fehde“ und als „Strovilos“ erwähnt.

Zur Zeit der Türkischen Besetzung war es ein kleines Bauerndorf. Zu der Zeit entstanden Gebäude, die teilweise noch heute erhalten sind. 1810 wurde zum ersten Mal eine Schule gegründet. Nach der Türkischen Invasion 1974 zogen viele Flüchtlinge hier her, wodurch die Bevölkerung schneller anwuchs.

1986 wurde es schließlich zur Gemeinde erklärt.

Bevölkerung 
Bei der letzten Bevölkerungszählung im Jahr 2011 wurden 67.904 Einwohner gezählt. Damit ist es nach Limassol die zweitgrößte Gemeinde Zyperns und die bevölkerungsreichste Gemeinde des Bezirks Nikosia.

Politik

Bürgermeister 
Die Bürgermeister der Gemeinde Strovolos waren:

 Iosif Hadjiosif (1986–1996)
 Savvas Eliofotou (1997–2011)
 Lazaros Savvides (2012–2016)
 Andreas Papacharalambous (ab 2017)

Gemeindepartnerschaften 
Strovolos hat Gemeindepartnerschaften mit:

 Veria (Griechenland)
 Lykovrysi-Pefki (Griechenland)
 Rhodos (Griechenland)
 Teramo (Italien)
 Sektor 2 (Bukarest) (Rumänien)

Kultur und Sehenswürdigkeiten 

 Agios Demetrios ist eine griechisch-orthodoxe Kirche im Nordosten der Stadt. Sie liegt südwestlich des Makario Kinder Krankenhauses und des Ongologiko Krankenhauses im Osten des Agios Dimitrios Park.
 Der Agios Dimitrios Park ist ein Park im Norden von Strovolo. Hier befinden sich auch noch sportliche Anlagen, Schulen und Restaurants.

Weblinks 

 Offizielle Webseite von Strovolos

Einzelnachweise 

Ort in der Republik Zypern
Bezirk Nikosia